Urban Confessionals er en popgruppe fra Danmark.

Musikgrupper fra Danmark